Dörtyol signifie en turc carrefour, ou mot-à mot quatre chemins. C'est le nom de plusieurs localités de Turquie.
 Dörtyol, un  chef-lieu de district de la province de Hatay 
Pour d'autres localités appelées Dörtyol voir Wikipédia en turc :  Dörtyol, 8 villages (köy pl. köyler) cités.

Voir aussi 
 Dorćol (en serbe cyrillique ), un quartier de Belgrade dont le nom est une déformation du turc Dörtyol.